Ба́нковский переулок — переулок в центре Санкт-Петербурга. Проходит от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы.

История 
Современное название известно с 1821 года. Дано по Ассигнационному Государственному банку (дом № 2).
С 1836 по 1846 год — Банковый переулок.

Объекты 
 Дом № 2 — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
 Дом № 3 — Малый Гостиный двор (Железо-Красочные ряды), 1881—1912 гг., арх-ры А. С. Лыткин, А. В. Иванов, Г. Г. фон Голи, В. Соколов, Н. И. Котович и др. 
 Дом № 6 — лавки торгового дома «Наследники П. Т. Иванова», кон. XVIII — нач. XIX вв., 1914 г., гражд. инж. В. И. Бахминский.

См. также 
Переулок граничит или пересекает следующие набережную, переулок и улицу:
 набережную канала Грибоедова
 Москательный переулок
 Садовую улицу

Примечания

Литература 
 
 
 
 Алексеева С. В., Балашов Е. А., Владимирович А. Г. и др. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб.: информационно-издательское агентство «Лик», 2002. ISBN 5-86038-094-1

Ссылки